1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1994./95. Sastojala se od dvije skupine - Jug i Sjever.

Ljestvice i rezultati

Jug

Sjever

Doigravanje za 1.A ligu

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 93-95
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

Poveznice 
 1.A HRL 1994./95.
 2. HRL 1994./95.
 Hrvatski kup 1994./95.

1994-95
m-1B